Relizane (stad), stad in Algerije
 Relizane (provincie), provincie in Algerije